Worden kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Worden (Illinois)
Worden (Montana)